Ghafour Jahani (Bandar Anzali, Irão, 19 de Junho de 1951  é um treinador e um antigo futebolista iraniano.

Clubes 
Jahani jogou no Malavan.

Carreira internacional 

Jahani foi internacional pela Seleção Iraniana de Futebol por 30 vezes entre 1974 e 1978. Participou na Copa do Mundo de 1978, disputada na Argentina.

Ghafour marcou o golo que derrotou a Austrália, colocando o Irão na fase final da Copa do Mundo de 1978.

Futebolistas do Irão
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1978
Jahani, Ghafour